Misadventures (engl. für: Missgeschicke) ist der Titel von:

 Misadventures (Such-Gold-Album), Musikalbum der US-amerikanischen Punkband Such Gold
 Misadventures (Album), Musikalbum  der US-amerikanischen Rockband Pierce the Veil